Анатолий Васильевич Старостин:
 Старостин, Анатолий Васильевич (1919—1980) — русский советский литератор, писатель и переводчик.
 Старостин, Анатолий Васильевич (род. 1960) — советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью.